Ferdinando de Lesseps – diplomatico e imprenditore francese
Ferdinand de Lesseps – pilota automobilistico francese
Lesseps – stazione della metropolitana di Barcellona
13641 de Lesseps – asteroide della fascia principale